Потаповский сельсовет — многозначный термин; топоним; административно-территориальная единица и муниципальное образование.

Белоруссия 
 Потаповский сельсовет — сельский совет на территории Буда-Кошелёвского района Гомельской области.

Российская Федерация 

 Потаповский сельсовет — сельсовет, сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.
 Потаповский сельсовет — до 1989 года сельсовет в подчинении города окружного значения Дудинки Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края, с 1989 года: территория, подведомственная администрации города Дудинки.